Bình Long (An Giang)
 Bình Long (Bình Phước)
 Bình Long (Cao Bằng)
 Bình Long (provincie)